Albumok

 Congratulations (album), MGMT-album
 Congratulations… I’m Sorry, Gin Blossoms-album

Dalok

 Congratulations (Cliff Richard-dal)
 Congratulations (MGMT-dal)
 Congratulations (Roomie, PewDiePie és Boyinaband-dal)
 Congratulations (Post Malone-dal)
 Congratulations (Silvía Night-dal)
 Congratulations (Sydney Youngblood-dal)
 Congratulations (Vesta-dal)